Statyści – brytyjski serial telewizyjny z 2005
 Statyści – polski film z 2006 
 Statyści – polski serial telewizyjny (na podstawie filmu)

Zobacz też 
 Statysta